Мильников — Російське прізвище. Відомі носії:

 Мильников Андрій Андрійович (1919–2012) — радянський художник, Герой Соціалістичної Праці.
 Мильников Володимир Васильович (1923–1991) — радянський офіцер-артиллерист, Герой Радянського Союзу.
 Мильников Георгій Степанович (1917–1945) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Мильников Григорій Михайлович (1919–1979) — радянський льотчик, двічі Герой Радянського Союзу.
 Мильников Микола Дмитрович (1797–1842) — російський живописець, портретист.
 Мильников Сергій Олександрович (1958–2017) — радянський хокейний воротар.
 Мильников Сергій Сергійович (народ. 1982) — російський хокейний воротар, син радянського хокеїста Мильникова С. О.

Російські прізвища